Замзор — посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области.

География 
Посёлок находится в 20 км от Алзамая, около одноименной станции Транссибирской железнодорожной магистрали. В 4 километрах находится ныне опустевший посёлок Старый Замзор.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 1118 человек.

Власть 
Посёлок в административном плане относится и является центром Замзорского сельского поселения Нижнеудинского района Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района